

Antropologia 
 Uros – popolazione preincaica peruviana

Persone 
 Simeon Uroš – nobile serbo, imperatore dei romei e dei serbi
 Stefano Uroš I – sovrano serbo
 Stefano Uroš III Dečanski – sovrano serbo

Onomastica 
 Uroš – nome proprio di persona serbo e sloveno maschile

Altro 
 Isole galleggianti degli Uros – agglomerato di isolotti artificiali costruiti con una pianta acquatica che cresce spontaneamente sulle rive del Lago Titicaca